

Geografia 
 Chipperfield – villaggio e parrocchia civile nella contea dell'Hertfordshire

Persone 
 Scott Chipperfield – ex calciatore australiano naturalizzato svizzero
 David Chipperfield – architetto britannico, Premio Stirling 2007 e Premio Wolf per le arti 2010